BFS — английская аббревиатура:

Вычислительная техника 
 Be File System (BeFS) — файловая система, созданная для операционной системы BeOS.
 Brain Fuck Scheduler — планировщик операционной системы Linux.
 Поиск в ширину () — один из неинформированных методов обхода графа и поиска пути в графе.
 Поиск по первому наилучшему совпадению () — алгоритм поиска, который исследует граф путём расширения наиболее перспективных узлов, выбираемых в соответствии с указанным правилом.

Другое 
 Beatles for Sale — альбом группы The Beatles.
 Международный Аэропорт Белфаста (код IATA).